
Termin -{R3}- ima više značenja.

 R-oznake, R3: Veliki rizik od eksplozije pri udaru, trenju, plamenu ili izvoru vatre
 ATC kod R03, Lekovi za hroničnu opstruktivnu bolest pluća